Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2011/2012 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Бавария» (Мюнхен)

«Наполи» (Неаполь) 

* В матче 3-го тура «Наполи» – «Бавария» мяч в свои ворота забил Хольгер Бадштубер.

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

** В матче 3-го тура «Манчестер Сити» – «Вильярреал» мяч в свои ворота забил Карлос Марчена.

«Вильярреал» (Вильярреал)

Группа B

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

ЦСКА (Москва)

«Трабзонспор» (Трабзон)

«Лилль» (Лилль) 

* В матче 5-го тура ЦСКА – «Лилль» мяч в свои ворота забил Василий Березуцкий.

Группа C

«Бенфика» (Лиссабон) 

* В матче 5-го тура «Манчестер Юнайтед» – «Бенфика» мяч в свои ворота забил Фил Джонс.

«Базель» (Базель)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В матче 4-го тура «Манчестер Юнайтед» – «Оцелул» мяч в свои ворота забил Кристиан Сырги.

«Оцелул» (Галац)

Группа D

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 3-го тура «Реал» – «Лион» мяч в свои ворота забил Уго Льорис.

«Олимпик» (Лион)

«Аякс» (Амстердам)

«Динамо» (Загреб)

Группа E

«Челси» (Лондон)

«Байер 04» (Леверкузен)

«Валенсия» (Валенсия)

«Генк» (Генк)

Группа F

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

«Олимпик» (Марсель)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Боруссия» (Дортмунд)

Группа G

АПОЭЛ (Никосия)

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Порту» (Порту) 

* В матче 5-го тура «Шахтёр» – «Порту» мяч в свои ворота забил Рэзван Рац.

«Шахтёр» (Донецк)

Группа H

«Барселона» (Барселона) 

* В матче 2-го тура БАТЭ – «Барселона» мяч в свои ворота забил Александр Володько.

В матче 5-го тура «Милан» – «Барселона» мяч в свои ворота забил Марк ван Боммель.

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Виктория» (Пльзень) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Синот Тип Арена» называется «Эден Арена».

БАТЭ (Борисов)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

состав